el Abiar (arabisch auch al-Abyā, ) ist eine Stadt im Munizip von el Merdj in Libyen, etwa 50 km östlich der Stadt Bengasi und 42 km südwestlich der Stadt el Merdj. Im Jahre 2010 betrug die Bevölkerungszahl grob geschätzt etwa 32.563.

Geschichte 
Vor 2007 war el-Abiar die Hauptstadt des Distrikts von Hizam el-Achdar (siehe auch Liste der Städte in Libyen).

Weblinks 
 Bilder von el-Abiar (arabisch)
 Abyar, Libya. Falling Rain Genomics.
 Satellitenkarte bei Maplandia.com

Einzelnachweise 

Munizip al-Mardsch
Ort in Libyen
Ort in Afrika